Sanudo – famiglia patrizia veneziana
 Angelo Sanudo – secondo duca del Ducato di Nasso
 Bernardo Manuel Sol Sañudo, noto come Manuel Sol – ex calciatore messicano
 Fiorenza Sanudo – settima duchessa del Ducato di Nasso
 Giovanni I Sanudo – sesto duca del Ducato di Nasso
 Giovanni Battista Sanudo – vescovo cattolico italiano
 Guglielmo I Sanudo – quarto duca del Ducato di Nasso
 Ildefonso Sañudo – calciatore spagnolo
 Marco I Sanudo – primo Duca del Ducato di Nasso
 Marco II Sanudo – terzo duca del Ducato di Nasso
 Marin Sanudo il Giovane – storico e politico italiano
 Marin Sanudo il Vecchio – letterato, geografo e viaggiatore italiano
 Niccolò I Sanudo – quinto duca del Ducato di Nasso
 Serguei Prado Sañudo, noto come Serguei Prado – ex calciatore cubano